Чита́льня Христиа́нской нау́ки (англ. Christian Science Reading Room) — общественные пространства при церквях религиозного движения «Христианская наука», служащие одновременно библиотекой, молитвенной комнатой и церковной лавкой. В мире насчитывается до 1200 таких читален, хотя с постоянным падением числа «христианских учёных» и закрытием церквей, их количество также неуклонно уменьшается. Помимо того, с развитием интернета стал возможен виртуальный доступ к материалам Христианской науки, что также не способствует росту посещения библиотек.

История 

В январе 1887 года в Бостоне, на «родине» религиозного движения, открылась площадка, где преподавалось «исцеление» и распространялась литература «Христианской науки», причём для бедных она предлагалась бесплатно или с существенной скидкой. В последующие годы подобные заведения появляются и в других общинах «христианских учёных», а к сентябрю 1888 года в Бостоне функционирует уже полноценная читальня, которая, впрочем, была закрыта в июле 1894 года в связи со строительством Материнской церкви, потребовавшим существенных финансовых затрат от местной общины.

Официально читальни были учреждены в 1899 году статьёй 21 «Руководства Материнской церкви» — основополагающего документа церкви Христа-Учёного, написанного Мэри Бейкер-Эдди, основательницей Христианской науки. В 1900 году Эдди поручила бостонской общине вновь открыть свою читальню в течение трёх недель с момента получения ими её письма, что и было сделано в двухнедельный срок. Наличие первой функционирующей читальни в Бостоне позволило Эдди и Совету директоров лучше понять особенности работы таких читален, что выразилось в уточнении соответствующих разделов Руководства: например, было указано, что библиотекарем (сотрудником читальни) может быть только воцерковлённый «христианский учёный» без вредных привычек, состоящий на хорошем счету. Кроме того, каждой церкви Христа-Учёного предписывается открыть читальню, хотя оговаривалось, что несколько расположенных в относительной близости друг от друга церквей могут осуществлять объединённое управление общей читальней, как правило, расположенной в центре города. Например, читальня в Даунтауне Манхэттена поддерживается церквями Христа-Учёного из штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннтектикут (расположенными в пределах 50 миль ≈ 80 км).

Современность 

Читальни религиозного движения «Христианская наука» позиционируются как тихая гавань посреди городской суеты, где каждый может уединиться в тишине и провести время за чтением или молитвой. В них можно приобрести «Науку и здоровье с Ключом к Священному Писанию» — священную книгу («учебник») Христианской науки, написанный Эдди, а также другие книги, среди которых Библия короля Якова, традиционно использующаяся «христианскими учёными» в литургических и личных целях (этим традиционным переводом Библии на английский язык пользовалась сама Эдди, хотя она и не настаивала на том, чтобы её предпочтение обязывало к чему-либо её последователей). Согласно Руководству, в читальнях разрешено продавать исключительно работы Эдди или иные публикации издательского дома Христианской науки.

Почти всегда наряду с английской версией «Науки и здоровья» в читальне будет и несколько переводов на другие языки, в частности, на русский. Языковое разнообразие характерно и для прочей продукции, выпускаемой издательством Христианской науки (например, журнал «Вестник Христианской науки» издаётся на 14 языках).

В читальнях можно также найти подшивку газеты «Монитор Христианской науки» (англ. Christian Science Monitor) — ежедневной международной газеты, основанной лично Эдди в 1908 году, и завоевавшей несколько Пулитцеровских премий за свои репортажи.

Сегодня читальни чаще всего подключены к интернету, а встречи членов общины во время пандемии проводились онлайн, причем подключение было возможно, в том числе, из помещений читален.

В культуре и искусстве 
Читальни «Христианской науки» являются характерном элементом центров американских городов, упоминаемым во многих американских книгах и сериалах.

 Симпсоны, S09E08 «Скептик Лиза» (англ. Lisa the Skeptic) — разозлённые на обычных учёных жители Спрингфилда громят научные учреждения; в процессе под горячую руку попадает и читальня Христианской науки, не имеющая собственно к науке абсолютно никакого отношения.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 

Культура США
История США
Христианство в США
Культовые сооружения